Ве́щево () — заброшенная железнодорожная станция в посёлке Вещево Выборгского района Ленинградской области. Конечная станция на железнодорожной линии Выборг — Вещево.

Описание 
Строительство железнодорожной станции происходило в конце 1920-х годов.

Поскольку трасса ж.д. линии Выборг — Валкъярви пролегла недалеко от государственной границы с СССР, то её строительство также являлось важным вкладом в укрепление оборонного потенциала независимой Финляндии. В частности, именно поэтому на станции Хейнйоки вместо стандартной высокой грузовой платформы на один-два вагона были построены более длинные, на которых одновременно может выгружаться целый воинский эшелон.

На станции 4 пути, главный путь — первый. У первого пути располагается посадочная платформа финской постройки. Неподалёку от платформы, на возвышении, расположено двухэтажное кирпичное здание железнодорожного вокзала, построенного в стиле функционализма. Платформа и вокзал расположены с северной стороны путей. С южной стороны станции имеется грузовая платформа, также финской постройки, с южной стороны которой проходит ещё один, погрузочно-выгрузочный, путь. Один его конец начинается в восточной горловине станции, а другой ответвляется от четвёртого пути, неподалёку от западной горловины. В западной горловине, с северной стороны, имеется вытяжной путь, от которого на север отходит подъездной, к песчаному карьеру. Ранее в восточной горловине, от ответвления к грузовой платформе, отходил подъездной путь к военному аэродрому «Вещево». По данным на 2009 год аэродром не действует, подъездной путь к нему разобран.

В восточной горловине станции расположен регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума.

После демонтажа рельсов на перегоне Вещево — Житково, от перегона остался лишь тупик длиной около 300 метров. Станция Вещево не действует с 1 апреля 2009 года, когда отменили единственный пригородный поезд Выборг — Вещево.

В марте 2015 года стоявшие на станции товарные вагоны были распилены и вывезены на автомобилях. На 2021 год рельсы демонтированы, здание вокзала заброшено.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Фотографии станции (2005 год) на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Бывшие остановочные пункты